Haapajarvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,17, long 25,35), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,38, long 27,43), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,13, long 25,40), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 63,95, long 29,33), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,77, long 27,78), 
 Haapajärvi, stad, Norra Österbotten, 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 63,63, long 28,83), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Savolax, lat 63,55, long 27,00), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 63,32, long 23,45), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,48, long 29,90), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,07, long 27,37), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 62,00, long 21,97), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,92, long 26,47), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Södra Karelen), 
 Haapajärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen), 
 Haapajärvi (sjö i Kyrkslätt, Nyland),  
 Aspsjö, Haapajärvi, by i Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar